Santateresinhensi – abitanti di Santa Teresinha (Bahia)
Santateresinhensi – abitanti di Santa Teresinha (Paraíba)